Госкінс (, ) — англійське прізвище.

Відомі носії 

 Боб Госкінс (1942—2014) — англійський актор.
 Генрі Госкінс (1931—2013) — британський фехтувальник.
 Джон Госкінс (1634—1705) — британський юрист, президент Лондонського королівського товариства в 1682—1683 роках.
 Керрі Госкінс (нар. 1970) — колишня американська модель і актриса відеоігор.
 Мелісса Госкінс (нар. 1991) — австралійська велогонщиця.